Ион () — мифический родоначальник ионян. См. также Иаван.

Более древнее предание (у Гесиода) признает Иона сыном Ксуфа, одного из трёх сыновей Эллина. Изгнанный из Фессалии братьями, Ксуф, по более поздней обработке того же предания, переселился в Аттику, где женился на дочери Эрехфея Креусе и имел от неё сыновей Иона и Ахея. Согласно Еврипиду, Ион — сын Аполлона и Креусы, вырос в Дельфах, по оракулу Аполлона Ксуф признал в нем сына. От него ионийцы.

Чтобы объяснить легендарное пребывание ионян на северном берегу Пелопоннеса и историческое имя этого берега — Ахайя, было составлено предание о том, что Ксуф был изгнан из Аттики сыновьями Эрехфея и переселился со своими сыновьями в упомянутую землю, называвшуюся прежде Эгиалея. Ион стал набирать войско против эгиалеев. Тогда их царь  (Селин) предложил ему в жены свою дочь , а его самого усыновил. По смерти Селинунта Ион выстроил город Гелику, а народ назвал ионами. Ион становится царем Эгиалеи, жители которого и называются, по его имени, ионянами. Потомки Иона удерживали власть, пока не были изгнаны ахейцами.

Ион приходит на помощь афинянам и, по одному из вариантов, становится царем. По Геродоту, полководец (стратарх). Был избран афинянами полководцем в войне против элевсинцев и изгнал оттуда Дисавла. Либо победил в единоборстве элевсинского царя Евмолпа и был избран афинянами в цари. Победил фракийцев, подвластных Эвмолпу. По Павсанию, война закончилась мирным договором, и в Элевсине остался сам Эвмолп.

В Афинах у него родились сыновья Гоплет, Гелеонт, Эгикорей и Аргад, эпонимы древних четырёх аттических фил. От четырех сыновей Иона производили четыре филы: Гелеонты, Гоплеты, Аргады, Эгикоры. Ион разделил народ на 4 филы и на 4 сословия: земледельцы, ремесленники, священнослужители и стражи. По другим, филы не от сыновей Иона, а от различного образа жизни: воины — Гоплиты, ремесленники — Эргады, земледельцы — Гелеонты, Эгикореи — пасли и разводили мелкий скот. Эти четыре филы были отменены при Клисфене.

Могила в деме Потамы (Аттика). Святилище в Спарте. По версии, предводитель ионийской колонизации.

Специальное аттическое предание, обработанное Еврипидом в его трагедии «Ион», старается сделать Иона не чужеземцем, а местным героем, сыном Креусы не от Ксуфа, а от Аполлона. Полагают, что Ксуф — первоначально лишь прозвище Аполлона (светловолосый).

Действующее лицо трагедий Софокла «Креуса» и «Ион» и трагедии Еврипида «Ион». Главный герой трагедии Леконта де Лиля «Аполлонид».

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Аттики
Мифы Ахеи
Иония